Alto Alentejo (sub-região) — sub-região estatística portuguesa
 Alto Alentejo (província) — antiga província portuguesa

Desambiguações de topônimos